Gall est un nom propre.

Prénom 
Gall est un prénom masculin. Il a pour dérivés Gallen et Gallien.

 Personnalités désignées par ce nom 

 Saints 
 Gall  de Clermont (vers 489-551), en latin Gallus, évêque de Clermont en Auvergne, premier du nom ; fêté le 14 mai en Occident et le  en Orient
 Gall II de Clermont (?-656), en latin Gallus'',  évêque de Clermont en Auvergne, deuxième du nom ; fêté le 
 Gall de Suisse (vers 551-646), fondateur de l'Abbaye de Saint-Gall en Suisse, fêté le 16 octobre
 Gall d'Aoste († 546), évêque d'Aoste en 529, fait l'objet d'un culte local, fêté le 5 octobre en Vallée d'Aoste

Autre personnalité 
 Gall (v. 1840-1894), chef sioux

Patronyme 

 Biserka Gall (1942-2002), artiste peintre, graveur et lithographe croate ;
 Daniel Gall (1938-2012), acteur français ;
 Ellie Gall (1996-), actrice australienne ;
 Ernst Gall (1888-1958), historien de l'art
 France Gall (1947-2018), chanteuse française ;
  ;
 Françoise Barbe-Gall, historienne d'art française, conférencière et auteure ;
 Franz Joseph Gall (1758-1828), neurologue franco-allemand, inventeur de la phrénologie ;
 Henry Gall (1862-1930), industriel français de la chimie et de la métallurgie ;
 Hugues Randolph Gall (1940-), directeur d'opéra français ;
 Jacques Gall, deux frères écrivains qui travaillent ensemble ;
 James Gall (1808-1895), pasteur et astronome écossais ;
 James Gall (1995-), joueur de hockey sur gazon anglais ;
 John Gall (1978-), joueur de baseball américain ;
 Leonhard Gall (1884-1952), architecte allemand ;
  ;
  ;
 Yvonne Gall (1885-1972), cantatrice française.

Toponyme 

 .

Voir aussi 
 Étymologie des noms de famille français

Notes et références 

Homonymie de patronyme